Pokój (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Opole, in powiat Namysłowski
 Pokój (Opole), een dorp in het Poolse woiwodschap Opole, in het district Namysłowski